Mikko Lehtonen (hockey sur glace, 1978), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Mikko Lehtonen (hockey sur glace, 1984), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Mikko Lehtonen (hockey sur glace, 1987), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Mikko Lehtonen (hockey sur glace, 1994), joueur finlandais de hockey sur glace.